Lamberti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Anton Maria Lamberti (1757-1832), un écrivain et poète italien ;
 Bonaventura Lamberti (c. 1653 – 1721), un peintre italien baroque ;
 Giacomo Lamberti (1758 - 1815), helléniste et homme politique italien des  ;
 Giorgio Lamberti (né en 1969), un nageur italien ;
 Giorgio Lamberti (né en 1938), un ténor lyrique italien.

Famille
Lamberti, famille de Florence des X, XI et 

Patronyme italien